Пере́дняя А́зия, также За́падная А́зия, Ю́го-За́падная А́зия — географический регион в юго-западной Азии, включающий в себя, с географической точки зрения, полуострова Малая Азия (Малоазиатское нагорье) и Аравийский, и прилегающие к ним территории восточного побережья Средиземного моря (Левант), Кавказа (Закавказье), Армянского и Иранского нагорий, и Месопотамской низменности; а с политической точки зрения три региона — Ближний Восток (без Африканской части), Средний Восток и Закавказье (частично).

Терминология 
 Термин «Передняя Азия» в русском языке возник как перевод . Он преобладает в работах по истории, археологии и лингвистике. В антропологии существует термин переднеазиатская раса, синонимом которой является арменоидная или ассироидная раса. Переднеазиатский леопард также называется кавказским барсом или персидским леопардом. Таким образом, Передняя Азия включает в себя регионы Великой Армении, Ассирии (Месопотамии), Персии, и часть Кавказа. Передняя Азия граничит с регионами Средней (по Копетдагу) и Южной Азии (по Гиндукушу), Южной и Восточной Европы (по Черноморским проливам и горам Кавказа), а также Африки (по Суэцкому каналу).
 Термин «Западная Азия» возник позднее, частично под влиянием . Он широко употребляется в работах по современной истории, географии, международному праву. В работах по этнографии и биологии используются оба термина. Западноазиатские игры включают арабские страны Азии и Иран (без Турции и стран Кавказа).

Геологическое строение 
Большая часть Западной Азии заполнена горными сооружениями Альпийской геосинклинальной области, продолжающими горные сооружения Южной Европы. В рельефе они выражены в виде нагорий с относительно приподнятыми окраинными цепями и опущенными внутренними плоскогорьями. На юге к ним причленяется Аравийско-Сирийская глыба, представляющая часть Африканской платформы. Аравийская область во всех отношениях ближе к Северной Африке, чем к остальной Азии.

Природные характеристики 
Общей характеристикой является преобладание аридных ландшафтов с широким распространением пустынь (Руб-эль-Хали, Большой Нефуд, Дехна, Сирийская пустыня, Тихама), полупустынь и сухих степей, наличием огромных бессточных областей. Преобладает эпизодический и сезонный стоки по пересыхающим ущельям и руслам (вади), достигающим сотен километров длины (Эр-Румма — 900 км). В Месопотамии протекают постоянные транзитные реки Тигр и Евфрат, сливающиеся в общем устье Шатт-эль-Араб. Постоянное течение имеют также реки Леванта — Иордан и другие. Очень велико значение подземных вод, добываемых в оазисах с помощью колодцев и подземных галерей  (, типа кяризов). Пресные проточные озёра известны в Леванте. Там же находится уникальное солёное озеро Мёртвое море.
Лучшей увлажнённостью отличаются побережья Средиземного, Чёрного, юга Каспийского морей, а также юго-запад Аравийского полуострова и некоторые горные районы.

Регион богат нефтью (главным образом, в бассейне Персидского залива и Каспийского моря).

Важную роль в сельском хозяйстве большинства стран Передней Азии играет наличие пастбищных угодий, что определяет развитие здесь скотоводства (во многих районах — кочевого).

Граница между Передней Азией и Европой 
Помимо частично расположенной на юго-востоке Европы Турции, такие закавказские страны, как Грузия и Азербайджан, некоторыми источниками относятся частично к Восточной Европе (см. Граница между Европой и Азией). Географически относящиеся к переднеазиатскому региону Армения, Грузия и Азербайджан входят в Совет Европы, а Кипр — в Евросоюз. Оба из перечисленных государств имеют продолжительные политические, экономические, и историко-культурные связи с Европой.

Израиль является членом некоторых европейских организаций, в частности спортивных (UEFA, Европейские олимпийские комитеты), во избежание конфликтных ситуаций с пограничными государствами.

Современное политическое деление 
В настоящее время этот регион охватывает территории государств:

  (обычно не включается в понятие Западной Азии)
  (полностью или большей частью)
 
 
  (полностью или большей частью)
  (только Синайский полуостров)
 
 
 
 

 
 
  (часто относят к европейскому политико-культурному пространству)
 
 
 
 
 
 
  (кроме Восточной Фракии)

На территории региона находятся несколько частично признанных государств мира:
 
 
 
  Государство Палестина
А также одно непризнанное государство:
 
Основные этнические группы региона:

 азербайджанцы
 ассирийцы
 арабы
 армяне
 бахтиары
 гилянцы
 греки-киприоты
 грузины
 евреи
 курды
 осетины
 луры
 персы
 пуштуны
 талыши
 турки

См. также 
 Восточная Азия

Примечания

Литература 
 Западная Азия. Серия «Обычаи народов мира». М.: «Мир книги», 2010. 222 с. ISBN 5486035837, 9785486035838
 История Древнего Востока: Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 2: Передняя Азия, Египет. М., 1998.
 Лазарев М. С. Западная Азия: этнополитическая ситуация / Институт востоковедения (Российская академия наук). . М.: «Наука», Издательская фирма «Восточная лит-ра», 1993. 230 с.
 Прошин Н. И., Куракова Л. И. Зарубежная Азия: общий обзор, Юго-Западная Азия. Энциклопедия «Страны и народы». М.: «Мысль», 1979. 380 с.
 Языки мира: Древние реликтовые языки Передней Азии / РАН. Институт языкознания. Под ред. Н. Н. Казанского, А. А. Кибрика, Ю. Б. Корякова. — М.: Academia, 2010.

Ссылки 
 ЗАПАДНАЯ АЗИЯ в Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия
 Передняя Азия на сайте WEB-ATLAS.RU
 Middle East, West Asia, National Geographic Style Manual, National Geographic Society

Западная Азия